Юаньбао () — китайское название слитков серебра, использовавшихся в прошлом в качестве денег. См. Ямб (слиток серебра)

Слово встречается также в китайских географических названиях, обычно связанных с характерной формой горы или холма:
 Юаньбао — район в городе Даньдун, провинция Ляонин
 Юаньбаошань (букв., «гора Юаньбао») — район в городе Чифэн, Внутренняя Монголия